AKK steht für:

 Akhiok Airport, Flughafen in Alaska, laut IATA-Code
 AKK-Motorsport, finnischer Dachverband für den Motorsport
 Aklak Air, kanadische Regionalfluggesellschaft, laut ICAO-Code
 Alpen-Karpaten-Korridor, österreichisch-slowakisches Naturschutzprojekt 
 Altkatholische Kirche, Gemeinschaft selbständiger katholischer Kirchen
 Altonaer Kinderkrankenhaus, Hamburg
 Amöneburg, Kastel und Kostheim, Stadtteile ehemals von Mainz, heute von Wiesbaden, siehe AKK-Konflikt
 Annegret Kramp-Karrenbauer (* 1962), deutsche Politikerin (CDU)
 Anstalt für Kabelkommunikation, Anstalt des öffentlichen Rechts
 Arbeitskreis Kultur und Kommunikation, studentischer Kulturverein, siehe Karlsruher Institut für Technologie #Hochschulgruppen und Arbeitskreise
 Autokorrelationskoeffizient, zeitdiskretes Pendant der Autokorrelationsfunktion, siehe Autokorrelation

Akk. steht für:
 Akkordeon, Musikinstrument
 Akkusativ oder Wen-Fall, grammatischer 4. Fall

akk steht für:
 akkadische Sprache, ausgestorbene semitische Sprache, laut ISO-639-3-Code

Abkürzung